Carlos Roberto Ceriotti, más conocido como Beto Ceriotti (San Justo, Argentina, 3 de diciembre de 1961), es un bajista argentino de extensa trayectoria en el heavy metal argentino. Ha pertenecido a un sin número de bandas entre las que destacan  El Reloj, El Expreso, Cerbero, Logos y Cruel Adicción. En 2002 fue convocado por Ricardo Iorio bajista y vocalista de Almafuerte para ocupar su puesto de bajista y para este dedicarse únicamente a cantar, puesto que Ceriotti aceptó.

Trayectoria
Su carrera comienza a los 14 años de edad, luego de ver por primera vez una banda de rock nacional en vivo. En 1978 debuta en el Teatro del Plata con su primer grupo SEN. En 1982 se une a Claudio Marciello y forma Val Dragon banda con la que graba su primer demo en el estudio Record Dec, recorriendo el circuito de pubs y teatros de capital y gran Buenos Aires. Tocando en festivales en estadios como Festival Metálico de Atlanta en 1983. Al siguiente año ingresa al grupo local Cerbero. Junto a Willy Caballero y Antonio Romano (posterior Hermética) con esta banda solo grabó un demo de cuatro temas. En 1985 regresa con Marciello y forman Mama Split banda con la que graba su primer disco oficial en los estudios Ion. En 1988 integra junto Niko Takara y Claudio Strunz (posterior Hermética) la banda Heinkel. Con Heinkel grabó un demo y recorrió el circuito local participando de algunos programas televisivos. En 1989 forma parte de una banda que lo marcó en su adolescencia, El Reloj, liderada por Juan Esposito, Luis Valenti, junto a Claudio Marciello y David Mirande.

En 1992 se reúne con Niko Takara, su ex-compañero en Heinkel para formar REO, banda que también incluía a Juan Esposito y Walter Meza (posterior cantante de Horcas). Participan en varios festivales y realizan conciertos por la capital. Luego de cambios en la formación participan en el concurso Yamaha Band Explosion. Al año siguiente sigue con Takara y Caballero, y Karlos Cuadrado (posterior Malón) grabando una producción independiente y realizan varias presentaciones en una banda llamada reino sangriento.
En 1995 a petición de Willy Gardi regresa a El Reloj en esta ocasión con su formación original, reemplazando a uno de sus referentes Eduardo Frezza. En 1996 integra Logos participando en importantes escenarios como Obras Sanitarias y recorriendo el país junto a las bandas Rata Blanca y Horcas. En 1998 convocado por Miguel Roldan (guitarrista de Logos) forma Cruel Adicción junto al baterista Fernando Scarcella (posterior Rata Blanca) y su hermano el cantante Alberto Scarcella. En 1999 integra Raga un trío que fusionaba sonidos experimentales con rock sinfónico. 

En el 2000 se dedica de lleno a la enseñanza de su instrumento a través de su libro "Sr. Bajo" y produciendo clínicas producidas de forma independiente. En 2001 forma parte del proyecto solista de Claudio Marciello. En noviembre es invitado por Ricardo Iorio líder de Almafuerte a participar en seis temas en vivo en el Estadio Obras Sanitarias como músico invitado. En 2002 pasa a ser el bajista oficial de Almafuerte al Ricardo Iorio abandonar el instrumento y permaneciendo solo como cantante.

Discografía

Val Dragon
 1983: Demo

Mama Split
 1985: Mama Split

Heinkel
 1988: Demo

Claudio Marciello
 2001: Puesto en marcha

Almafuerte

 2003: Ultimando
 2005: 10 años 
 2006: Toro y pampa
 2009: En Vivo Obras
 2012: Trillando la fina
 2013: En Vivo Microestadio Malvinas Argentinas 29-12-12

Ricardo Iorio
 2008: Ayer deseo, hoy realidad

Bajistas_de_heavy_metal_de_Argentina
Bajistas_de_rock_de_Argentina
Bajistas de Argentina
Bajistas de heavy metal
Músicos_de_rock_de_Argentina
Músicos de la provincia de Buenos Aires
Músicos de Argentina del siglo XX
Músicos de Argentina del siglo XXI